Гран-при Бельгии 1976 года — пятый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1976 года. Автогонки прошли 16 мая 1976 года на трассе Зольдер.

Команда «Тиррелл» обеспечила обоих своих гонщиков новыми шестиколёсными машинами P34. «Хескет» выставил второй автомобиль для Гая Эдвардса, а RAM заменил Эмилио де Вильоту на местного гонщика Патрика Неве. Ники Лауда завоевал на этом этапе первый из своих двух «больших шлемов», выиграв квалификацию и поул, победу, лидируя от старта до финиша, и показав лучшее время круга. Джеймс Хант сошёл на 35 круге из-за поломки трансмиссии. Отлетевшее колесо на машине Криса Эймона привело к тому, что машина новозеландца вылетела с трассы и перевернулась. Жак Лаффит завоевал первый подиум в истории команды «Лижье».

Гонка 

|}

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Бельгии